Stadtschloss steht für:

 Stadtpalais, die städtischen Residenzen des Landadels
 das Hauptschloss einer Stadt, die Herrscher-Residenz, siehe Residenzstadt
 eine Form von Schloss (Architektur)

Stadtschloss heißen:
 Berliner Stadtschloss
 Breslauer Stadtschloss
 Eisenacher Stadtschloss
 Fuldaer Stadtschloss
 Stadtschloss Hanau
 Stadtschloss Kassel
 Potsdamer Stadtschloss
 Weimarer Stadtschloss
 Stadtschloss Wiesbaden

Siehe auch:

 Residenz